Regering-Di Rupo (federaal), tussen 2011 en 2014 de federale regering van België onder leiding van Elio Di Rupo
Regering-Di Rupo I (Waalse Gewest), tussen 1999 en 2000 nam Di Rupo de functie van minister-president van het Waals Gewest op, maar reeds in oktober van dat jaar verkozen de partijleden hem tot voorzitter en in april 2000 werd hij als minister-president opgevolgd door Jean-Claude Van Cauwenberghe
Regering-Di Rupo II (Waalse Gewest), tussen 2005 en 2007 nam Di Rupo de functie van minister-president van het Waals Gewest terug op, hij werd opgevolgd door Rudy Demotte
 Regering-Di Rupo III (Waalse Gewest), de huidige Waalse Regering